Empórion  o Empúries , població grecoromana, al nord-est de la vila de l'Escala (Alt Empordà).
 Emporion (revista), publicació periòdica de l'Ateneu del Montgrí.
 Batalla d'Empórion, batalla durant la revolta de 197 aC dels pobles ibers contra la dominació romana al .